Бахча — многозначный термин:
 Бахча, бакча́, бакша́ — ухожа, место, где находятся посевы бахчевых культур.

Топоним 
 Бахча — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Бахча — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Бахча — деревня в Шаранском районе Башкортостана.

См. также 
 «Бахча-У»
 
 Бахче

Примечания